Vorderland  ist der Name folgender Regionen:

 Bezirk Vorderland, eine Untereinheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden
 Vorarlberger Vorderland, die Rheintalgegend um Rankweil

Siehe auch:
 Vorland
 Unterland
 Hinterland (Begriffsklärung)